Opalia acus är en snäckart. Opalia acus ingår i släktet Opalia och familjen vindeltrappsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Vindeltrappsnäckor
acus